Ла́о — этническая группа в Юго-Восточной Азии, большинство представителей которой проживают в Таиланде (около 16 миллионов, 25 % населения страны) и Лаосе (около 3 миллионов, 50 % населения страны). В Мьянме насчитывается 25 тыс. лао, во Вьетнаме — 11,6 тыс. (оценка 1999 г.), в Камбодже — 10 тыс. Общая численность — 19,048 млн чел.

Таиландские лао в основном проживают в северо-восточном регионе Исан, хотя многие из них сейчас — трудовые мигранты в другой части страны.

Лао говорят на различных диалектах лаосского языка, близкого к языку тайскому, и языку исан. Иногда лаосский язык также называют тайско-лаосским. Лаосский язык имеет диалекты: вьентьянский, луангпхабангский, южный, северный. Письменность — южноиндийского происхождения (с XIV в.); существует в двух разновидностях — туа тхам, или священное письмо (для религиозных текстов), и туа лао — бытовое.

Религия — буддизм тхеравады.

Происхождение и ранняя история 
Тайские народы, к которым относятся лао, переселились в долину Меконга с нагорьев на территории нынешней южнокитайской провинции Юньнань. Первые раннефеодальные государства на территории Лаоса — Мыанг Син, Мыанг Сай, Мыанг Хун, Мыанг На, Мыанг Суа (нынешний Луангпхабанг, Мыанг Камсут, Бассак и др.). В середине XIV века образовалось единое государство Лан Санг. В социальной организации страна делилась на округа, возглавляемые тассенгами (или цюонами), округа состояли из уездов, во главе которых стояли фиа. Более низкие должности — кхун си и кхун пет — главы общин соответственно из 4 и 8 посёлков.

Быт и хозяйственная деятельность 
Традиционным занятием лао, как и других народов Юго-Восточной Азии, является земледелие. Основная культура — рис. Выращивают также чай, перец, кофе и другие культуры. Земледелие — поливное, но в некоторых районах есть и подсечно-огневое. Земель достаточно, но среди них мало обводнённых. В животноводстве есть два направления — разведение тяглового скота (буйволов, быков), разведение мелкого скота и птицы (свиней, собак, коз, кур, уток). Животноводство играет вспомогательную роль. Другим вспомогательным промыслом является собирание кореньев и трав.

По территории Лаоса протекает крупнейшая река Азии — Меконг. Она и другие реки также богаты рыбой, поэтому рыболовство одно из традиционных занятий. Рыбу ловят бреднем, ставными и подвижными заборами, вершей, на мелководье бьют острогой. Рыба, как и рис, — один из основных видов пищи. Существует праздник лова рыбы (10-й месяц лунного календаря).

Лаос — горная страна, богатая лесами. Лесозаготовки составляют важную часть экономики. Хотя в настоящее время в стране развивается промышленность, строительство и транспорт, Лаос принципиально остается аграрной страной. В отличие от соседних стран, где собирают по два — три урожая в год, в Лаосе собирают только один.

Поселения состоят из беспорядочно разбросанных домов. Деревни обычно небольшие, 8—10 домов. Чтобы избавиться от сырости и наводнений, дома ставят на высокие сваи. В доме 2—3 входа, 2 очага, крыша двускатная. Один очаг — для основных членов семьи, другой — общий, «гостевой». Очаг делается из бамбуковой рамы, заполненной землёй и глиной. Используется тренога и крюк для котла. Внутри используются нары, деревянные скамеечки, табуретки из бамбука, циновки. Циновка — основной предмет мебели. Постельные принадлежности — подушки-валики, циновки, одеяла. Кроме свайных сельских есть и другие типы домов. Дома мелкой аристократии строились из тика, поэтому чаще имеют коричневый цвет. Высшая аристократия жила в белокаменных дворцах, которые включали систему водных сооружений (озёра, каналы), и были окружены садами, лужайками, деревьями.

В каждом поселке есть храмовый комплекс ват, внутри которой находится статуя Будды.

Города также небольшие. Основное население — торговцы, ремесленники, чиновники и буддийские монахи.

Из одежды мужчины лао носят простые холщовые рубахи и штаны, куртки. Иногда это не штаны, а саронг (юбка), замотанный наподобие штанов. Иногда используется кусок ткани, обернутый вокруг пояса (сампот). У женщин одежда более украшена: платья ярких цветов, богато орнаментированные, с вышивкой, или короткие кофты со стоячим воротником и несшитые юбки (син) с рукотворным узором на полах из разноцветных ниток. Подпоясываются шарфами. Головные уборы — повязки, соломенные шляпы.

Пища такая же, как в соседних странах. Основу кухни составляет рис. Широко употребляется рыба, свежая и сушёная, овощи. Северные лао едят мясо.

Из ремесел развиты фресковая живопись, ювелирное дело, резьба по дереву, строительство храмовой архитектуры и другие. Ремесла подразделяются на мужские и женские. Мужчины традиционно производили орудия труда, утварь, бамбуковую посуду, строительные материалы, занимались плетением из ротанга, ювелирным искусством, кузнечным делом, резьбой по камню и кости, производством транспортных средств. Из последних главные — двухколесная арба, лодки — долблёнки. Женскими ремеслами были прядение хлопка, ткачество, вышивка, плетение из рисовой соломы, изготовление обуви и гончарство. Практически все ремесла были направлены на нужды семьи. Лаосцы могли полностью обеспечить себя всем необходимым, не покупая чужой товар, что было замечено уже давно европейскими путешественниками.

Общественная и семейная жизнь 
Основной общественной единицей в Лаосе является деревня, населённая несколькими семьями. Это родственно-соседская община, возглавляемая старостой и советом старейшин. В семье главенствует мужчина, брак патрилокальный. Местами встречается матрилокальный брак. Раньше существовали трёхродовые союзы, — браки заключались между тремя родами. Например, мужчины из рода А брали жён из рода Б, мужчины из рода Б — жён из рода В, а мужчины из рода В — жён из рода А. Образовывался союз родственников. Теперь эта система не обязательна. Семья малая моногамная, хотя на севере иногда встречаются черты большесемейной организации. Малая семья состоит из мужа, жены и детей, иногда из родителей мужа и жены. В большую семью входит более широкий круг родственников. Разводы редки.

Свадьба — торжественная церемония. Ещё недавно руки молодым соединял колдун, он же строил им гороскопы. Теперь это делает настоятель местного храма или монах, сведущий в астрологии.

Наследство после умершего получают его дети, жена (или муж).

Большинство представителей современной лаосской элиты является либо прямыми потомками старых королевских семей Тямпасака, Вьентьяна, Луангпхабанга, или же придворных, которые им служили.

Культура 
Лаос — страна древней самобытной культуры. Исторические памятники Вьентьяна и Луангпхабанга известны далеко за пределами страны. Вьентьян основан в XIII в., в течение полутора веков был столицей государства Лан Санг. В XIV в. при короле Сеттхатирате в нём были построены храмовые комплексы Тхат Луанг («Королевская ступа»), Ват Пха Кео («Пагода изумрудного Будды»). Здесь находилась статуя Будды из нефрита, перевезённая в XVIII веке в Бангкок. В Луангпхабанге есть образцы деревянного зодчества, комплексы Ват Май (XVIII в.), Ват Сиенгтхонг и Тхат Макмо («Пагода-арбуз») (XVI в.). Их стены украшены тончайшими золочёными орнаментами. Пагоды в виде ступ, которые встречаются и в соседних Мьянме и Таиланде, в Лаосе называют «тхат». Памятники бережно охраняются государством.

Помимо буддизма у лао существуют народные верования. Это вера в духов природы. Примеры: пхи — духи вообще, как добрые, так и злые, пхи сыа — дух тигра, пхи хаи — дух рисового поля и т. д.

Главный праздник — Новый год (пи май, 13—15 апреля). Он сопровождается карнавалами, танцами, гуляньем, есть обряд вызывания дождя: обливание друг друга водой.

Буддийские праздники: День рождения Будды (сентябрь), Кхао Пханса (начало буддийского поста, октябрь), День священных книг буддизма, Переход Будды к состоянию нирваны.

Народный праздник — День поминовения умерших и бездомных душ. Государственные праздники: День Конституции (11 мая), День независимости и единения народов страны (19 июля).

В Лаосе существует свой национальный театр, сходный с театрами других стран Юго-Восточной Азии. Он развивался под влиянием таиландского театра, и тесно с ним связан. При королевском дворе ставились драмы на сюжеты индийского эпоса, из «Рамаяны» и «Джатак». Были адаптированы придворные танцы Таиланда, лакхон фай най и нанг ньай. Самый древний и распространённый жанр деревенской драмы — мо лам. Актёрские театры выражают содержание в песне и танце. Музыкальные инструменты главным образом бамбуковые. Есть также теневой театр (нанг далоонг), использующий сюжеты лаосских и тайских сказок.

Светская литература Лаоса мало известна, сохранившиеся её памятники немногочисленны, но богат и самобытен фольклор.

В период после Второй мировой войны и восстановления независимости Лаоса театры представляют истории джатаки, лаосские мифы, современные сюжеты. Выразительными средствами также остаются песня и танец. Музыка лао построена на пентатонической гамме. Основные музыкальные инструменты — барабаны, гонги, ксилофоны и флейты. Своеобразен кхэн, инструмент, подобный органу, набор бамбуковых флейт с бамбуковым резонатором.

Музыкальная культура Лаоса остаётся одной из наименее известных и наименее изученных, несмотря на французскую оккупацию и несколько музыкальных и культурных экспедиций в Индокитай

Примечания

Литература 
 Народы Юго-Восточной Азии, под ред. А. А. Губера и др., М. 1966.
 Энциклопедия «Народы и религии мира», под ред. В. А. Тишкова, М. 1989.
 Детская энциклопедия, М. 1962.
 Энциклопедия для детей, гл. ред. М. Д. Аксёнова, М. 1999.
 Лаос (альбом), текст С. Блаженкова. М. 1985.
 Joel M. Halpern Observations on the Social Structure of the Lao Elite // University of California Press, Asian Survey, Vol. 1, No. 5 (Jul., 1961), pp. 25-32. 
  Miller E. T. and Chonpairot J. Review of the article by Miller E. T. and Chonpairot J. The Problems of Lao Discography // University of Texas Press, Asian Music, Vol. 11, No. 1 (1979), pp. 124—139.

Тайские народы
Народы Лаоса
Народы Таиланда
Народы Вьетнама